Radford kan syfta på:

 Radford, Nottinghamshire – en ort i Nottingham, Nottinghamshire, England
 Radford, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire, England
 Radford, Virginia – en stad (independent city) och countyfritt område i den amerikanska delstaten Virginia
 Radford, Somerset – en ort i Bath and North East Somerset, Somerset, England
 Radford, West Midlands – en ort i Coventry, West Midlands, England
 Radford, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England
 Arthur W. Radford (1896–1973), en fyrstjärnig amiral i USA:s flotta